L'expression Oscars du cinéma 1990 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1990 et honorait des films sortis en 1989.

Pour les films sortis en 1990 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1991.